Kaufhold ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Katrin Kaufhold (* 1976), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 August Kaufhold (Architekt) (vor 1880–nach 1942), deutscher Architekt
 August Kaufhold (Maler) (1884–1955), deutscher Maler
 Benno Kaufhold (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 Friedrich Kaufhold (1908–1989), deutscher Feuerwehrmann
 Gerhard Kaufhold (1928–2009), deutscher Fußballspieler
 Helmut Kaufhold (1903–1974), deutscher Politiker (CDU)
 Hubert Kaufhold (* 1943), deutscher Rechtswissenschafter

 Karl Kaufhold (1922–2015), deutscher Komponist, Dirigent und Organist
 Karl Heinrich Kaufhold (1932–2020), deutscher Historiker
 Martin Kaufhold (* 1963), deutscher Historiker
 Roland Kaufhold (* 1961), deutscher Sachbuchautor
 Tobias Kaufhold (* 1964), deutscher Kunsthistoriker